

Ньюфілд — місто, штат Мен
 Ньюфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Ньюфілд — місто, штат Нью-Йорк